Jiří Svoboda (ur. 1953) – czeski archeolog,
 Jiří Svoboda (ur. 1961) – czeski architekt i wykładowca uniwersytecki,
 Jiří Svoboda (1951–2008) – czesko-kanadyjski podróżnik,
 Jiří Svoboda (ur. 1948) – czeski piłkarz i trener,
 Jiří Svoboda (ur. 1954) – czeski hokeista,
 Jiří Svoboda (ur. 1952) – czeski chemik,
 Jiří Svoboda (ur. 1965) – czeski malarz i ilustrator,
 Jiří Svoboda (ur. 1954) – czeski kajakarz,
 Jiří Svoboda (1941–2022) – czeski wikariusz sądowy,
 Jiří Svoboda (ur. 1931) – czeski historyk literatury i krytyk,
 Jiří Svoboda (ur. 1956) – czeski żużlowiec,
 Jiří Svoboda (ur. 1967) – czeski notariusz,
 Jiří Svoboda (1897–1970) – czeski kompozytor i nauczyciel,
 Jiří Svoboda (ur. 1959) – czeski polityk,
 Jiří Svoboda (ur. 1945) –  czeski reżyser telewizyjny i filmowy, polityk,
 Jiří Svoboda (1945–2004) – czeski kompozytor,
 Jiří Svoboda (ur. 1941) – czeski siatkarz,
 Jiří V. Svoboda (1924–1981) – tłumacz i poeta.